Jahmir Hyka (né en 1988), footballeur albanais ;
  (né en 1997), footballeur albanais ;
 Skënder Hyka (né en 1944), footballeur albanais ;
 Tomáš Hyka (né en 1993), joueur de hockey sur glace tchèque.